Дорогобузьке князівство (Волинь)
 Дорогобузьке князівство (Смоленськ)
 Дорогобузьке князівство (Твер)